Wheelock (Vermont), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Douglas Wheelock (1960), Amerikaans ruimtevaarder
 Eleazar Wheelock (1711-1779), Amerikaans predikant